Hohenfels heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden und Ortsteile:
 Hohenfels (bei Stockach), Gemeinde im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Hohenfels (Oberpfalz), Markt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Truppenübungsplatz Hohenfels
 Hohenfels (Albbruck), Ortsteil der Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Hohenfels (Hohenfels-Essingen), Ortsteil der Gemeinde Hohenfels-Essingen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hohenfels, deutscher Name von Houffalize im Arrondissement Bastogne der belgischen Provinz Luxemburg. 

Burgen, Schlösser und andere Bauwerke:
 Burg Hohenfels (Elsass) in der Gemeinde Dambach, Elsass
 Burg Hohenfels (Allendorf) in der Gemeinde Dautphetal, Hessen
 Burg Hohenfels (Oberpfalz) in der Gemeinde Hohenfels, Bayern
 Burg Hohenfels (Hohenfels) in der Gemeinde Hohenfels, Baden-Württemberg
 Burg Hohenfels (Pfalz) in der Ortsgemeinde Imsbach, Rheinland-Pfalz
 Burg Hohenfels (Sipplingen) in der Gemeinde Sipplingen, Baden-Württemberg
 Schloss Hohenfels auf der Ernsthöhe in Coburg, Bayern
 Villa Hohenfels, Villa in Wien
 ehemaliges Kalibergwerk in Wehmingen, siehe Hannoversches Straßenbahn-Museum

Hohenfels ist der Name von Adelsgeschlechtern und ein Familienname:
 Hohenfels (hessisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht mit Stammsitz im heutigen Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Hohenfels (schwäbisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht mit Stammsitz im heutigen Bodenseekreis
 Hohenfels (bayerisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht mit Stammsitz in Hohenfels (Oberpfalz)
 Burkart von Hohenfels (13. Jahrhundert), Minnesänger
 Stella von Hohenfels-Berger (geb. Loderbang; 1857–1920), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Althohenfels
 Burgstall Hohe Felsen